3988 Huma – asteroide near-Earth areosecante
 Huma – nome
  Huma – fiume che scorre in Cina, immissario dell'Amur
  Huma – fiume della Romania